Група Ц на АФК азијском купу 2011. године је трећа од четири групе репрезентација на овом такмичењу. У групи се налазе Јужна Кореја, Аустралија, Бахреин и Индија. Утакмице се играју у периоду од 10. јануара до 18. јануара у Дохи на стадионима Јасим ибн Хамаду и Ал Гарафи.

Времена у временској зони UTC+3.

Индија - Аустралија

Јужна Кореја - Бахреин

Аустралија - Јужна Кореја

Бахреин - Индија

Јужна Кореја - Индија

Аустралија - Бахреин 

АФК азијски куп
Спорт у 2011.